Senedd (prononcé en gallois ) est un terme de la langue galloise signifiant « sénat » ou «  ». Il peut faire référence :
 au Senedd, forme abrégée en gallois et en anglais du Parlement gallois, législature dévolue du pays de Galles ;
 au Senedd, un bâtiment de Cardiff inauguré en 2006 où siège la législature galloise.

À la suite du Senedd and Elections (Wales) Act 2020, plusieurs éléments prennent le nom de « Senedd » en anglais comme en gallois à partir du  :
 les , dispositions législatives prises par le Parlement gallois ;
 le membre du Senedd, titre de l’élu siégeant au Parlement gallois ;
 le directeur général et greffier du Senedd, une fonction civile du Parlement gallois ;
 la commission du Senedd, organe du Parlement gallois chargé de gérer les biens, le personnel et les services.